Le terme ligne 98 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 98B à Vancouver

Voie ferrée 
 Ligne 98 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

98